Les élections législatives turques de 1977 ont lieu le .

Mode de scrutin 
L'assemblée nationale est la chambre basse du parlement bicaméral de la Turquie. Elle compte 450 députés, élus pour quatre ans au scrutin proportionnel plurinominal dans soixante-sept circonscriptions correspondants aux provinces. Les listes sont fermées, sans panachage ni vote préférentiel, et les sièges répartis en fonction des suffrages selon la méthode d'Hondt.

Résultats

Références 

1977 en Turquie
Turquie
1977
Politique en juin 1977